NGC 7155 (другие обозначения — IC 5143, PGC 67663, ESO 237-16, FAIR 991) — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Индеец.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7155
Индеец (созвездие)